een stele
een Frans automerk, zie Stela (automerk)
een Albanees biermerk, zie Stela (bier)